Halltal (Stiermarken), een plaats in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken
Halltal (Tirol), een klein zijdal van het Inndal in de Oostenrijkse deelstaat Tirol